Кали́нов — многозначный термин.

Топоним

Россия 
 Калинов — хутор в Солнцевском районе Курской области.
 Калинов — хутор в Красносулинском районе Ростовской области (Божковское сельское поселение).
 Калинов — хутор в Красносулинском районе Ростовской области (Гуково-Гнилушевское сельское поселение).

Украина 
 Калинов — село в Самборском районе Львовской области.

 Калинов — военный aэродром в Самборском районе Львовской области.

Фамилия 
 Калинов, Андрей Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2146; 26 ноября 1809.
 Калинов, Валерий Игоревич (род. 1999) — российский баскетболист.
 Калинов, Василий Васильевич (1948—1996) — советский футболист.
 Калинов, Евгений Леонтьевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 9 ноября 1915.
 Калинов, Константин Геннадьевич (1977—2017) — российский предприниматель.

См. также 
 Калиново
 Нижнекалинов